Riverside Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Riverside Municipal Airport (Kalifornien)
 Riverside Airport (Georgia)
 Riverside Airport (New York)
 Riverside Airport (North Carolina)
 Riverside Airport (Ohio)